Tryzoub (en ukrainien : ), est un mot commun signifiant « trident ».

Ce mot peut faire référence :
 au trident de Volodymyr le Grand figurant sur les armoiries de l'Ukraine ;
 à l'organisation politique pan-ukrainienne Tryzoub fondée en 1993.